Blauvelt steht für:

 Blauvelt, Ort im US-Bundesstaat New York

Blauvelt ist der Familienname von:

 Abraham Blauvelt († 17. Jahrhundert), holländischer Freibeuter und Entdecker
 Christopher Blauvelt (* 1970), US-amerikanischer Kameramann
 Lillian Blauvelt (1873–1947), US-amerikanische Opernsängerin